A Copa São Paulo de Futebol Júnior de 1986, foi a 18ª edição da "copinha", a maior competição de futebol júnior do Brasil, disputada por clubes juniores de todo o país. Organizada pela Secretaria Municipal de Esportes, aconteceu entre os dias 11 e 26 de Janeiro. Nessa edição, tivemos a reedição da final de 1977, entre Fluminense e Ponte Preta, quando o Fluminense se tornou o primeiro clube a conquistar o tetracampeonato, no dia 26 de janeiro, vencendo a Ponte Preta, pelo placar de 2 a 0.

Regulamento 
A Competição será disputada em 5 fases: primeira fase, oitavas-de-final, quartas-de-final, semifinal e final. Participaram da primeira fase um total de 32 clubes, divididos em 8 grupos, portanto de A a H.

Na  primeira fase os clubes jogaram entre si, dentro do grupo em turno único, classificando-se para as oitavas-de-final, os dois melhores clubes que obtiveram o maior número de pontos ganhos nos respectivos grupos.
 
Ao término da primeira fase, em eventual igualdade de pontos ganhos entre dois ou mais clubes, aplicou-se, sucessivamente, os seguintes critérios:

 Confronto direto (somente no empate entre dois clubes)
 Maior saldo de gols
 Maior número de vitórias
 Maior número de gols marcados
 Sorteio

Equipes participantes 
Estas são as 32 equipes que participaram desta edição:

Primeira fase

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

Grupo E

Grupo F

Grupo G

Grupo H

Segunda fase

Tabela

Oitavas-de-final

Quartas-de-final 

 a. O jogo terminou 0 a 0 no tempo normal e também na prorrogação.

Semi-final

Decisão do 3° lugar 

 <small>a. O jogo terminou 2 a 2 no tempo normal e <big>2 a 0 na prorrogação para o Juventus-SP.

Final 

 Fluminense: Ricardo Pinto; Alexandre Torres, Rangel, João Carlos e Eduardo; Muller, Anselmo (Cruz) e Charles (Zé Maria); João Santos, Fábio e Walbert. Técnico: Antônio Ângelo
 Ponte Preta: Fábio; Toninho, Júnior, Tuca e Rodrigues; André Cruz, Edmilson (Binhão) e Isaias; Sinval, Carlos Alberto e Wilson (Tuta). Técnico: Milton dos Santos

Premiação

Ligações externas 
Folha de S.Paulo

1986
Futebol de 1986 no Brasil